est la formule brute de plusieurs isomères.
 Oléandrine, numéro CAS 
 Cerbérine, numéro CAS